Лідтке () — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Антоніна Лідтке — польська письменниця-фантастка.
 Гаррі Лідтке (1882—1945) — німецький актор театру і кіно.

Німецькі прізвища